Олена Лиховцева і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але цього разу Лиховцева вирішила не брати участі.
Весніна грала в парі з Марією Кириленко, але вони були змушені знятися до початку свого матчу першого кола через травму лівого коліна у Кириленко.

Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль виграли титул, перемігши у фіналі пару Елені Даніліду і Ясмін Вер з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Парний розряд
Moorilla Hobart International